Соснова Поляна — колишнє село в Україні, Радомишльському районі Житомирської області
 Соснова Поляна — муніципальний округ № 39 у складі Красносельского району Санкт-Петербурга, Росія